Ю́рий Каря́кин:
 Карякин, Юрий Викторович (1907—1987) — советский инженер-химик.
 Карякин, Юрий Фёдорович (1930—2011) — советский и российский литературовед, писатель, публицист и общественный деятель.